Wyspa Vansittart
 Wyspa Vansittart (Nunavut), Kanada
 Wyspa Vansittart (Tasmania), Australia

Osoby o nazwisku Vansittart
 Nicholas Vansittart

Inne 
 HMS Vansittart